Тунисская Профессиональная лига 1 1984/1985 () — 30-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1984/85 на сайте rsssf.com 

1984/1985
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 1984 году
1985 год в Тунисе